Herbert Mejia „Junior” Flores (Los Angeles, 1996. március 26. –) salvadori származású amerikai labdarúgó, a német Borussia Dortmund II középpályása.

1996-ban született személyek
Amerikai labdarúgók
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek